Artemision (griechisch , lateinisch Artemisium) steht für:

 allgemein Artemis-Tempel, insbesondere der Tempel der Artemis in Ephesos
 Artemision (Monat), Monat mehrerer griechischer Kalender

Orte in der antiken Geographie:
 Artemision (Macedonia), Festung in Makedonien, von Justinian I. erbaut
 Artemision (Berg), Berg auf der Peloponnes
 Kap Artemision an der Nordküste von Euböa, Ort der Schlacht bei Artemision
 Kap in Karien, heute Akça Burnu südlich von Dalaman an der türkischen Küste
 Eine antike Kleinstadt auf der Halbinsel von Milazzo (Sizilien), deren exakte Lage unbekannt ist

Siehe auch:
 Dianium